Röwer oder Roewer ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Röwer (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Carl Friedrich Roewer (1881–1963), deutscher Pädagoge, Zoologe und Museumsdirektor
 Gerhard Roewer (1939–2019), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Heinz-Hugo Röwer (1929–2022), deutscher Verwaltungsjurist
 Helmut Roewer (* 1950), deutscher Jurist und Publizist
 Josef Röwer (Joss Röwer; 1903–1968), deutscher Bildhauer 
 Paul Röwer (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Röver